Mały Buczek (powiat Kępiński), een plaats in het Poolse district Kępiński, woiwodschap Groot-Polen
 Mały Buczek (powiat Złotowski), een plaats in het Poolse district Złotowski, woiwodschap Groot-Polen